Khamyāb är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Jowzjan, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Khamyāb är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Khamyāb är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Jowzjan (provins)